Spojení písmene E a číslice 210 může mít různé významy:

 Kyselina benzoová (E210)
 Praga E-210